Guerrino – cognome italiano
 Guerrino – prenome italiano